Giuseppe Leonardi (1840-1911) – patriota italiano, volontario nella spedizione dei Mille
 Giuseppe Leonardi (1990) – imprenditore e dirigente sportivo italiano
 Giuseppe Leonardi, politico
 Giuseppe Leonardi, atleta
 Giuseppe Leonardi, pittore e scultore